Infantka Cristina, celým jménem Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia (* 13. června 1965, Madrid, Španělsko) je dcera bývalého španělského krále Juana Carlose I. a královny Sofie Řecké a sestra současného španělského krále Filipa, v letech 1997 až 2015 vévodkyně z Palmy de Mallorca.

Vystudovala politologii na Universidad Complutense v Madridu. Ve studiu pokračovala na New York University, kde v roce 1990 získala titul v oboru mezinárodních vztahů. V roce 1991 pracovala v centrále UNESCO v Paříži. Kromě své mateřské španělštiny ovládá katalánštinu, angličtinu, francouzštinu a řečtinu.

Osobní život 
Za svého manžela Iñakiho Urdangarína se provdala v roce 1997. Mají spolu čtyři děti, Juana Valentina, Pabla Nicolase, Miguela a Irene. V letech 2009 až 2012 žili ve Washingtonu, kde Urdangarín pracoval pro společnost Telefónica. V srpnu 2013 se Cristina s dětmi přestěhovala do Ženevy, zatímco její muž, vyšetřovaný kvůli zpronevěře, žije v Barceloně.

Kauza Nóos 
V roce 2011 byl její manžel Iñaki Urdangarín včetně dalších osob vyslýchán kvůli podezření z daňových úniků a zpronevěry. V lednu 2014 soud vyslýchal také Cristinu. Její vyšetřování podle agentury AFP souvisí s objasňováním aféry jejího manžela, bývalého házenkáře Iñakiho Urdangarina, který je podezřelý ze zpronevěry více než šesti milionů eur (165 milionů korun) z dobročinné nadace, kterou vedl. Sama princezna byla obviněna ze spoluúčasti. V červnu 2015 jí její bratr, král Filip VI., kvůli kauze odebral titul vévodkyně z Palmy de Mallorca.

Olympijská účast 
Na zahajovacím ceremoniálu Letních olympijských her 1988 v Soulu byla vlajkonoškou španělské výpravy. Her se účastnila jako členka jachtařského týmu.

Tituly a vyznamenání

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Španělské princezny
Bourbon-Anjou
Španělští olympionici
Španělští jachtaři
Španělští olympijští vlajkonoši
Absolventi Newyorské univerzity
Absolventi vysokých škol ve Španělsku
Narození v roce 1965
Narození 13. června
Narození v Madridu
Žijící lidé
Ženy